CZM est un sigle, un code ou une abréviation qui peut faire référence à :
 l'.
 Commandant de zone maritime, assistant le préfet maritime, en Outre-mer.

Code IATA des aéroports